Czarna Woda bezeichnet Orte und Gewässer in Polen:
 Czarna Woda, Stadt in der Woiwodschaft Pommern
 Gmina Czarna Woda, Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Pommern
 Czarna Woda, Siedlung in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Osie

 Czarna Woda (Ostsee), Fluss in der Woiwodschaft Pommern
 Czarna Woda (Bystrzyca Świdnicka), Fluss in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Czarna Woda (Kaczawa), Fluss in der Woiwodschaft Niederschlesien